Mayuri Kurotsuchi est le Capitaine de la  Division du Gotei 13 et le  directeur du Centre de Recherche et Développement dans le manga Bleach de Tite Kubo. C'est un shinigami, un être qui purifie les âmes humaines et tue les Hollows (âmes humaines déchues et corrompues par des instincts mauvais et sauvages).

Caractère 

Mayuri Kurotsuchi est un shinigami particulièrement froid et cruel, voyant chaque être comme un sujet d'étude scientifique plus ou moins digne d'intérêt. Il n'hésite pas à sacrifier ses subordonnés, et maltraite particulièrement sa vice-capitaine et « fille » Nemu Kurotsuchi, qu'il a créée lui-même et dont il ne supporte aucune erreur (insinuant donc qu'il aurait raté sa création). Très sadique dans sa manière d'agir et de parler, il expose aussi son point de vue sur le sujet très philosophique de la perfection : d'après lui, la perfection est un objectif qui doit être visé, mais pas atteint car une fois atteinte la perfection ne mène à rien d'autre que l'ennui et le désespoir scientifique.

Apparence 

Mayuri Kurotsuchi possède une apparence unique et relativement effrayante. En effet, en tant que directeur du Centre de Recherche et Développement et successeur de Kisuke Urahara à ce poste, c'est un scientifique acharné et tout le temps occupé par son travail. Il a ainsi poussé son savoir et ses découvertes technologiques à un point très avancé, modifiant son corps en conséquence : il peut sortir de son oreille - elle-même mécanique - une corde organique prolongée d'une faux, peut prolonger son bras (divisé en plusieurs fragments reliés pas des câbles élastiques), est capable de se liquéfier au contact de la lame de son sabre, etc. Ces caractéristiques lui donnent une apparence semblable à celle d'un pantin blanc au visage maquillé de noir, aux cheveux bleu vif (cheveux que l'on ne perçoit pas facilement dans la première partie du manga) et aux yeux jaunes, habillé d'un kimono noir classique de shinigami, du haori blanc de Capitaine et d'une sorte de fraise violette entourant les cervicales. Cependant, en réalité, les couleurs étranges dont il est paré sont sujettes à débat : on ne peut être sûr que de l'authenticité de celle de ses cheveux, qui restent identiques quand il n'est plus doté de ses modifications, et du fait que la partie noire de son visage a une texture solide tel un masque, ce qu'on peut constater lorsqu'il opère l'auto-liquéfaction suscitée. Son visage est encerclé de métal doré réunissant trois cônes de même : deux sur les oreilles et un au menton. Cet embellissement superflu des mécanismes de ses oreilles rappellent une autre apparence bien connue, celle d'un pharaon égyptien dans son tombeau - impression confirmée par les différentes coiffures élaborées qu'il arbore chronologiquement après la première tout au long du manga/de l'anime. Il a également un ongle long d'environ 10 cm au majeur de sa main droite (tous ses ongles sont à moitié bleus, à moitié blancs). Cependant, il possède évidemment sous ces nombreux atours esthétiques et pratiques une apparence humaine et simple. En effet, dans un certain épisode, après avoir perdu tous ses artifices à la suite de son auto-liquéfaction, il se reconstitue à l'abri de son laboratoire et il est donné de voir son vrai visage. En plus de ses cheveux demeurant azur, il porte une très légère trace de barbe. Sa peau originelle est beige comme celle de n'importe quel homme blanc. Seuls ses yeux jaunes, toujours empreints de démence, sont reconnaissables tant son visage en est changé.

Zanpakuto 

Le Zanpakuto est l'arme des shinigami, un sabre purificateur. Chaque Zanpakuto possède un nom unique et un pouvoir unique.

Shikai

Mayuri Kurotsuchi dévoile son Shikai lors de son affrontement contre Uryu Ishida, le dernier des Quincy (tueurs de Hollows exterminés par les shinigami). Il fait appel à son sabre en prononçant la formule « Déchiquette, Ashisogi Jizo (Jizo à la tête dorée) ». À ce moment, le Zanpakuto se transforme en une sorte de saï doré aux lames tordues, dont la lame centrale est plus longue que les deux autres. Les trois lames se rejoignent vers la garde, surmontée par une tête d'enfant munie de 2 mains qui prient et exhalant par sa bouche un poison mortel. Mayuri et Nemu sont tous deux immunisés contre le poison d'Ashisogi Jizo car il est fabriqué à partir du sang de Kurotsuchi. Ce Shikai peut donc empoisonner l'ennemi mais aussi paralyser chaque membre qu'il touche sans pour autant inhiber les réseaux nerveux : le membre ne peut plus bouger, mais la douleur qu'il subit est toujours présente. Cette faculté plait beaucoup à Mayuri et représente d'ailleurs bien son esprit. 

Bankai

Une fois atteint par la flèche d'Uryu et mis en difficulté, Mayuri décide de passer au  d'évolution de son Zanpakuto, le Bankai, à la grande surprise d'Uryu, qui ne connaissait pas ce changement d'état. Il fait appel à son Bankai avec la formule « Bankai Konjiki Ashisogi Jizo (Jizo à la tête dorée et meurtrière) ». Son Zanpakuto évolue alors en une gigantesque chenille violette à tête d'enfant dorée surmontée d'une auréole et habillé d'un voile rouge qui recouvre une partie de ses 2 bras. Sous cette forme, le Zanpakuto crache encore plus de poison et peut même foncer sur l'ennemi en bombant un torse hérissé de lames!

Mayuri a par ailleurs profité de ses connaissances technologiques pour programmer son arme afin que celle-ci s'autodétruise si jamais elle venait à se retourner contre son maître. De plus, Mayuri fabrique un nouveau poison à chaque fois qu'il utilise son Zanpakuto, empêchant ainsi les rares personnes lui ayant survécu de produire des anticorps et donc de résister à sa technique.

Histoire du personnage 

On aperçoit pour la première fois dans le manga le personnage de Mayuri Kurotsuchi lors de l'invasion de la Soul Society (lieu où les âmes purifiées sont destinées à résider) par les Ryokas (âmes terrestres intrus) venus délivrer Rukia Kuchiki (shinigami ayant noué des liens amicaux avec les Ryokas sur Terre) avant son exécution. Il cherchait alors à rentrer en contact avec les Ryokas pour étudier leurs capacités. Il parvint à rencontrer Uryu Isshida et Orihime Inoue et essaya de les capturer en faisant exploser quelques membres de sa division dans une embuscade. Orihime s'échappe par l'intermédiaire d'un shinigami de la 11° Division menacé par Uryu, qui est resté pour affronter Mayuri. Au cours du combat, on apprend qu'il est le Capitaine de la 12° Division, que son vice-capitaine est sa « fille » Nemu, qu'il a déjà étudié des Quincy auparavant et ainsi tué le grand-père d'Uryu, Soken Ishida. On découvre également son potentiel au combat, son Shikai et son Bankai (qui est le premier des Bankai que l'ont voit dans le manga). Mais malgré tous ses efforts, Uryu arrive à transpercer Mayuri et son Bankai grâce à la rupture de son gant Quincy, le Sanrei Glove, forçant Kurotsuchi à se replier en se liquéfiant par le biais de son sabre. Plus tard, alors que les Ryokas progressaient dans le Sereitei (lieu de résidence des shinigami dans la Soul Society), on l'aperçoit de dos prenant une douche et sous sa véritable forme (sa forme humaine). On peut alors voir nettement qu'il a des cheveux bleus et la peau de couleur normale, ainsi que les marques de la fixation qu'il porte au menton. Dans cette scène, il est alerté par la vice-capitaine de la 4° Division (chargée des Soins et Ravitaillements), Isane Kotetsu, qui lui apprend la trahison de Sosuke Aizen (Capitaine de la 5° Division) et les affrontements perturbateurs entre Capitaines. Mayuri refuse alors de s'impliquer, disant que ça ne l'intéressait pas car il n'y avait aucun profit à tirer de ces affrontements.

On revoit ensuite le Capitaine Kurotsuchi lorsque le capitaine Shunsui Kyoraku (capitaine de la 8° Division) cherche des informations au Centre de Recherche et Développement au sujet des Bounts (êtres qui se nourrissent d'âmes humaines et combattent avec des « pantins ») qui font parler d'eux à Karakura (ville natale d'Ichigo Kurosaki, héros de l'histoire). Mayuri lui refuse l'accès aux informations sur les Bounts, et se rend compte plus tard que les données à ce sujet ont été effacées (par Ichinose Maki, ancien membre de la 11° Division désormais aux services des Bounts). Il décide donc de raconter l'histoire des Bounts aux autres Capitaines lors d'une réunion d'urgence. Il expose alors un combat entre Quincy et Bounts que les Quincy gagnent. À la suite de ce combat, les Bounts survivants décidèrent de manger les âmes humaines pour développer leurs pouvoirs au maximum. Voulant à tout prix étudier un Bount précisément après avoir découvert leurs origines, Mayuri demanda à Nemu d'aller porter un artéfact Quincy en réserve au Centre de Recherche de Développement à Uryu pour lui restaurer temporairement ses pouvoirs et le convaincre d'aider les Bounts à entrer dans la Soul Society. On ne revoit pas Mayuri avant l'invasion de la Soul Society par les Bounts où il essaie de capturer le Bount Sawatari vivant pour l'étudier. Le vieux Sawatari se bat avec son pantin Baura, une sorte de poisson-baleine rocheux qui peut voyager dans plusieurs dimensions et annihiler tout ce qu'il avale car ça bouche est une sorte de trou noir. Dans le combat, Mayuri perd son bras gauche, qu'il régénère grâce à un sérum de soin qu'il avait sur lui. Il parvient à toucher Sawatari avec Ashisogi Jizo (même si Mayuri perd une fois de plus un bras), qui fuit avec Baura dans une autre dimension pour réapparaître plus tard dans un autre lieu de la Soul Society. Et à sa grande surprise, Mayuri arriva très vite là où Sawatari réapparut car il avait fabriqué une machine pour repérer les Bounts. Par le biais des shinigami absorbés par Baura, Sawatari attaque Mayuri avec les pouvoirs des shinigami, forçant ainsi Mayuri à le tuer avec son Bankai.

Ensuite, on n'aperçoit plus Mayuri avant un assez long moment. Il ne réapparaît que quand Ichigo et ses amis partent secourir Inoue dans le Hueco Mundo (le monde des Hollows), prise en otage par Aizen, le traitre de la Soul Society. Mayuri, accompagné de Nemu comme toujours, porte secours à Uryu Ishida et Renji Abarai (Vice-capitaine de la 6° Division et ami d'Ichigo), défaits par l'Arrancar (Hollow ayant acquis des pouvoirs de Shinigami grâce à Aizen) n°8, Szayel-Aporro Grantz. Cet Arrancar utilise des techniques semblables au Vaudou, et tue Mayuri de cette manière... Du moins, c'est ce qu'il croyait, Mayuri jouait la comédie et se moquait de lui : il avait remplacé ses organes par des faux avant de venir et avait observé tout le combat avec Uryu grâce à des bactéries qu'il lui avait mis dans le corps dans le but de recueillir des informations utiles. L'Arrancar prit alors Nemu en otage, ce qui ne servit à rien car il se fit dévoré par le Bankai de Mayuri. Cependant, Szayel-Aporro n'était pas mort, il ressuscita dans le corps de Nemu grâce à son Zanpakuto, mais se fit affecté par le poison contenue dans son corps par la même occasion. Il prit le contrôle du Bankai de Mayuri pour le tuer, mais le Bankai s'autodétruisit car Mayuri l'avait programmé pour ça en cas de retournement contre son maître. Un des poisons contenus en Nemu était la potion du surhomme, qui ralentit la perception des choses de l'espace et du temps des milliers de fois pour celui qui en ingère, ralentissant ainsi Szayel-Aporro et permettant à Mayuri de le tuer. Mayuri lui déclama son point de vue sur la notion de perfection (car l'Arrancar prétendait être parfait). Dans son raisonnement, la perfection ne doit pas être atteinte, sous peine de monotonie et de désespoir. Mayuri enfonce ensuite son Zanpakuto dans le cœur de l'Arrancar, et le casse pour le punir de s'être retourné contre lui. Ensuite il redonne vie à Nemu d'une très étrange manière, on ne sait d'ailleurs pas trop comment il fait, on le voit juste de dos en train de faire des mouvements suggestifs... Après ça, il trouve la salle où Szayel-Aporro entreposait ses sujets d'expériences et on y perçoit des corps pendus. 

Il permettra ensuite à Ichigo de retourner à Karakura en ouvrant un Garganta. Il attendra ensuite la mort de l'Espada Cero Yammy, en plein combat contre les capitaines Byakuya et Kenpachi, pour en faire l'autopsie.

Cependant, au moment du « Turn Back Pendulum » (flash back avant que la Guerre d'hivers entre shinigami et Arrancars ne commence), on revoit Mayuri, plus jeune. Il était prisonnier dans un lieu des Forces Spéciales de la Soul Society nommé le « Nid des Vers » (dont Kisuke Urahara était le chef avant sa promotion de capitaine de la , quand il était lieutenant de la ). Dans cette prison étaient retenus les Shinigamis et âmes jugés dangereux pour le maintien de la paix dans la Soul Society, mais qui n'avaient encore commis aucun crime. Il était le seul prisonnier à être enfermé dans une salle à part, preuve du danger qu'il représentait. C'est Uruhara Kisuke, à l'époque tout juste promu Capitaine de la 12° Division, qui le délivra en lui faisant une offre alléchante en ces termes: il lui demanda son aide pour construire un organisme nouveau dans le Seireitei : le Centre de Recherche et de Développement de Nouvelle Technologie. En échange Mayuri sortirait de prison et travaillerait dans ce laboratoire en tant que directeur adjoint, et  de la  à moins que Kisuke ne disparaisse auquel cas ayant été réhabilité, le Centre et la  Division lui reviendrait, ce qui s'est effectivement produit, Urahara Kisuke fut contraint de s'exiler car accuser d'avoir créé le Hougyoku et à tort d'être responsable des expériences d'hollowmorphoses faites par Aizen.

Personnage de Bleach

en:List of Soul Reapers in Bleach#Mayuri Kurotsuchi
fi:Luettelo Bleachin sivuhahmoista#Mayuri Kurotsuchi